Het seizoen 2018/19 van de Franse Ligue 1 is de 81ste editie van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933. Het seizoen begint in augustus 2018 en eindigt in mei 2019. Titelverdediger is Paris Saint-Germain. In het vorige seizoen degradeerden Troyes AC en FC Metz naar de Ligue 2. Zij worden in dit seizoen vervangen door Stade de Reims en Nîmes Olympique.

Ranglijst

Stand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie 

Dijon FCO handhaaft zich met een totaalscore van 4-2 in de Ligue 1.

Zie ook
Coupe de France 2018/19
Coupe de la Ligue 2018/19
Frans voetbalelftal in 2018
Frans voetbalelftal in 2019

Competitievoetbal 2018/19
Frans voetbalseizoen